Urutu (Bothrops alternatus), serpente da família dos viperídeos
Engesa E-11 Urutu, veículo blindado para transporte de tropas brasileiro
Bagre-urutu, nome popular comum a duas espécies de peixe

Desambiguação